Podtabor (Dobrepolje)
Podtabor (Ilirska Bistrica)